Agbo ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Agbo (* 1980), nigerianischer Fußballspieler
 Uche Agbo (* 1995), nigerianischer Fußballspieler